Kaisermühle steht für
 Kaisermühle (Arnstein)
 Kaisermühle (Viersen)
Kaisermühle (Wernersberg), Ortsteil der Gemeinde Wernersberg, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Alte Kaisermühle
 Neue Kaisermühle

Siehe auch
 Kaisermühl
 Kaisermühlen
 Kaysermühle